

Geografia 
 Regno Unito
 Farmington – parrocchia civile del Gloucestershire

 Stati Uniti d'America
 Farmington – città della Contea di Washington, Arkansas
 Farmington – census-designated place della Contea di San Joaquin, California
 Farmington – città della Contea di Hartford, Connecticut
 Farmington – città della Contea di Kent, Delaware
 Farmington – città della Contea di Fulton, Illinois
 Farmington – città della Contea di Van Buren, Iowa
 Farmington – capoluogo della Contea di Franklin, Maine
 Farmington – città della Contea di Oakland, Michigan
 Farmington – città della Contea di Dakota, Minnesota
 Farmington – città della Contea di Alcorn, Mississippi
 Farmington – capoluogo della Contea di St. Francois, Missouri
 Farmington – città della Contea di Strafford, New Hampshire
 Farmington – città della Contea di Ontario, New York
 Farmington – città della Contea di San Juan, Nuovo Messico
 Farmington – census-designated place della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Farmington – capoluogo della Contea di Davis, Utah
 Farmington – città della Contea di Marion, Virginia Occidentale
 Farmington – città della Contea di Whitman, Washington
 Farmington – città della Contea di Jefferson, Wisconsin
 Farmington – città della Contea di La Crosse, Wisconsin
 Farmington – città della Contea di Polk, Wisconsin
 Farmington – città della Contea di Washington, Wisconsin
 Farmington – città della Contea di Waupaca, Wisconsin